Anglaterra Marlow (Buckinghamshire)
 Estats Units:
 Marlow (Nova Hampshire)
 Marlow (Oklahoma)
 Marlow Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.